Нечаевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Нечаевка — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Нечаевка — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Нечаевка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Нечаевка — посёлок в Новооскольском районе Белгородской области.
 Нечаевка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Нечаевка — село в Новоусманском районе Воронежской области.
 Нечаевка — село в Кизилюртовском районе Дагестана.
 Нечаевка — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Нечаевка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Нечаевка — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Нечаевка — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Нечаевка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Нечаевка — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Нечаевка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Нечаевка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Нечаевка — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Нечаевка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Нечаевка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Нечаевка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Нечаевка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Нечаевка — село в Черкасском районе Черкасской области.

См. также 
 Донская-Нечаевка
 Фомина-Нечаевка